Priscilla Chan (nacida en 1985) es una pediatra y filántropa estadounidense. Cónyuge de Mark Zuckerberg.

Priscilla Chan también puede referirse a:

 Priscilla Chan (cantante) (nacida en 1965), cantante de Hong Kong

Wikipedia:Desambiguación